Le Point de non-retour est une expression française.

 Le Point de non-retour (), nouvelle policière d'Agatha Christie publiée en 1927 ;
 Le Point de non-retour (), film américain de John Boorman sorti en 1967 ;
 Le Point de non retour (Yī Chù Jí Fā), film hongkongais de Ringo Lam sorti en 1991.